MMCP steht für:
 Flughafen Campeche (ICAO-Code)
 Mathematical Modeling and Computational Physics, internationale Konferenz seit 1964
 Mouse Mast Cell Protease
 Mud Master Chat protocol (Port 4050), Peer-to-Peer-Kommunikation zwischen Multi-User-Dungeon-Clients

MMCP